

Patronymes 
Chiriaïev (masculin ; ) ou Chiriaïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ievgueni Chiriaïev (1989- ), joueur de hockey sur glace ukrainien ;
 Sergueï Chiriaïev (1983- ), fondeur russe ;
 Valeri Chiriaïev (1963- ), joueur de hockey sur glace soviétique ;
  (1934-2013), acteur russe.

Patronyme russe